Луэна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Вальес-Пасьегос. Занимает площадь 90,8 км². Население — 710 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии